

Добжинювка — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Добжинювка — село в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства